Zkratka JET může znamenat mimo jiné:

 Jaderná elektrárna Temelín – nejvýkonnější elektrárna na území České republiky
 Jet Records – britská nahrávací společnost
 Joint European Torus – pokusný tokamak v hrabství Oxfordshire v jihovýchodní Anglii.
 Zaniklá značka sítě čerpacích stanic, nyní součást koncernu Lukoil.
 Označení pro techniku, využívající princip trysky (letadla, potiskovací stroje, textilní stroje aj.)

Externí odkazy